Il singolare del torneo di tennis Taiwan Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Wang Shi-ting che ha battuto in finale Kyōko Nagatsuka 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Wang Shi-ting (campionessa)
 Nana Miyagi (quarti di finale)
 Alexandra Fusai (primo turno)
 Kyōko Nagatsuka (finale)

 Veronika Martinek (secondo turno)
 Yone Kamio (semifinali)
 Barbara Schett (primo turno)
 Radka Bobková (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Taiwan Open 1994